Mirandornithes — клада кілегрудих птахів. Включає два ряди: пірникозоподібні (Podicipediformes) та фламінгоподібні (Phoenicopteriformes). Вони мають принаймні одинадцять морфологічних ознак, які не зустрічаються в інших птахів. Існує чотири види фламінго та 22 види пірникоз.

Філогенія 

Кладограма, що показує родинні зв'язки з іншими групами Neoaves:

Примітки 

Кілегруді